Шуби́нский — русская фамилия и топоним.

 Шуби́нские — дворянские роды.

Известные носители

Мужчины 
 Шубинский, Валерий Игоревич (род. 1965) — петербургский поэт и переводчик, критик, историк литературы.
 Шубинский, Николай Петрович (1853—1921) — депутат Государственной Думы III и IV созывов.
 Шубинский, Пётр Петрович (1855—1914) — краевед и очеркист.
 Шубинский, Сергей Николаевич (1834—1913) — русский историк, журналист, писатель и библиофил.

Женщины 
 Шубинская, Екатерина Николаевна, рождённая Боровская, жена историка С. Н. Шубинского.

Топоним 
 Шубинский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Шубинский переулок
 Шубинский сельсовет